Busjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Busjön, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (29,6 ha)
Busjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (7,87 km²) (Ej att förväxla med Busjön som del av Knon i Ekshärads och Gustav Adolfs socknar)
Busjön (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (15,4 ha)
Lille Busjön, sjö i Grums kommun, 
Store Busjön, sjö i Grums kommun,  (14,6 ha)
Busjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,8 ha)
Busjön (Norrbärke socken, Dalarna, 666276-147402), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,58 ha)
Busjön (Norrbärke socken, Dalarna, 668038-148192), sjö i Smedjebackens kommun,  (9,94 ha)
Busjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (52 ha)
Busjön (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (6,11 km²)
Busjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (18,7 ha)
Inner-Busjön, sjö i Lycksele kommun,  (1,61 km²)
Busjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (13,4 ha)

Se även
Buasjön
Bussjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn